La saison 1999-2000 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Dynamo Kiev, tenant depuis 7 saisons, va tenter de conserver son titre face aux 15 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Du fait du passage de l'élite de 16 à 14 clubs, il y a 3 clubs relégués en fin de saison pour un seul club promu de .

C'est le Dynamo Kiev qui termine une nouvelle fois en tête et remporte son  de champion consécutif. Il réalise d'ailleurs un  consécutif Coupe-Championnat cette saison en gagnant également la Coupe d'Ukraine.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 2000-2001, tout comme le vice-champion d'Ukraine. Le vainqueur de la Coupe d'Ukraine est qualifié pour la Coupe UEFA 2000-2001, tout comme le club le mieux classé qui n'est pas qualifié en Coupe d'Europe.

Les 16 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 Karpaty Lviv
 Nyva Ternopil
 
 Kryvbass Krivoï-Rog
 CSKA Kiev  
 Zirka Kirovohrad  
 FC Vorskla Poltava
 Metalurg Donetsk 
 Metalurg Mariopol
 Metalist Kharkov 
 Tchernomorets Odessa - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

1999-2000
Ukraine
Sport en Ukraine en 1999
Sport en Ukraine en 2000